DB (Deutsche Bahn), acrònim de la Deutsche Bahn, una companyia ferroviària alemanya.
 IBM DB2, sistema de base de dades d'IBM.
 Pilot-DB, base de dades relacional
 Db, el símbol de l'element químic Dubni
 dB, l'abreviació de decibel
 Abreviatura per al manga Bola de Drac